Onòmast (en llatí Onomastus, en grec antic ̓Ονόμαστος "Onómastos") fou un militar macedoni al servei confidencial de Filip V de Macedònia, que el va nomenar governador de la costa de Tràcia. El rei havia d'entregar Enos i Maronea (Tràcia) als romans i va ordenar fer una matança a la segona ciutat l'any 185 aC en la que Onòmast en va prendre una part rellevant junt amb el general Cassandre.

Api Claudi Pulcre i altres comissionats romans van exigir l'enviament d'Onòmast i Cassandre a Roma, per una investigació. El rei va enviar a Cassandre encara que el va fer enverinar abans d'arribar a Roma, però va persistir en negar que Onòmast estigués prop de Maronea al temps de la matança. Segons Polibi i Titus Livi, coneixia massa bé els secrets del rei per enviar-lo als romans.

Torna a aparèixer el 182 aC com un dels assessors de Filip en el judici privat de Demetri per l'acusació de conspiració contra la vida del seu germà Perseu.

Referències 

Militars del Regne de Macedònia